San Caralampio ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San Caralampio (Frontera Comalapa) in Chiapas
 San Caralampio (Las Margaritas) in Chiapas
 San Caralampio (Ocosingo) in Chiapas